Љубомир Поповић може бити:

 Љубомир Поповић (1934—2016), српски сликар
 Љубомир Поповић, (1887— ?), ратник и носилац Карађорђеве звезде са мачевима
 Љубомир Поповић (учитељ) (1862—1928), учитељ